Генслоу () — английская фамилия. Известные носители:

 Генслоу, Джон Стивенс (1796—1861) — английский ботаник.
 Генслоу, Фрэнсис Хартвелл (1811—1878) — английский композитор.
 Генслоу, Филипп (ок. 1550—1616) — английский театральный деятель.